Jeffrey Friedman (réalisateur), réalisateur américain né en 1951.
 Jeffrey Friedman (généticien), généticien américain né en 1954.
 Jeffrey Friedman (politologue), politologue américain né en 1959.